Congresso anarchico di Carrara del 1945
Congresso anarchico di Carrara del 1965
Congresso anarchico di Carrara del 1968